Вульф ( — від  — вовк) — поширене німецьке, англійське, єврейське прізвище, а також ім'я.

Відомі представники

Прізвище 
 Артур Вульф — винахідник парової машини.
 Вірджинія Вульф (1882—1941) — британська письменниця, літературна критикиня, ікона фемінізму.
 Вульф Георгій Вікторович (1863—1925) — російський вчений-кристалограф.
 Дік Вульф (1946) — американський продюсер та сценарист.
 Ерік Вульф (1923—1999) — американський антрополог та історик-марксист австрійського походження.
 Вульф Євген Володимирович (1886—1941) — ботанік та флорист, дослідник флори Криму.
 Наомі Вульф (1962) — американська феміністська авторка, письменниця, громадська активістка та журналістка.
 Ніро Вульф — персонаж детективних романів письменника Рекса Стаута.

Ім'я 
 Вульф Агранов — псевдонім В. Й. Агранова, українського і білоруського художника кіно.
 Вульф Лацький — міністр в уряді Директорії УНР.
 Вульф Абрамович Равін — український гістолог, професор Донецького медичного інституту.

Географічні назви 
 Вульф — острів Галапагоського архіпелагу.
 Вульф — вулкан (1707 м) на острові Ісабела (Галапагоські острови).

Астрономічні об'єкти 
 3285 Рут Вульф — астероїд головного поясу.

Див. також 
 Вульфф
 Вулф
 Вольф

Німецькі прізвища
Англійські прізвища
Єврейські прізвища